CXA est un code qui peut faire référence à :
 , l'aéroport de Caicara del Orinoco au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Xiamen Air, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code IATA des aéroports